Крутоголов — фамилия. Известные носители:
 Крутоголов, Алексей Романович (1917—1994) — Герой Советского Союза.
 Крутоголов, Виталий Васильевич (род. 1974) — российский дзюдоист.
 Крутоголов, Егор Григорьевич (род. 1980) — украинский комедийный актер.